Hrvatska:
 Briševo (Poličnik), naselje u općini Poličnik

BiH:
 Briševo (Prijedor, BiH), naselje u općini Prijedor